Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — не защищали титул, однако приняли участие в турнире в разных альянсах. Маттек-Сандс в паре с Хезер Уотсон проиграла во втором раунде, а Шафаржова в команде с Тимеей Бабош уже в первом.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Второй раунд, отказ)
 ' Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Титул)

<li>  Тимея Бабош /  Луция Шафаржова (Первый раунд)
<li>  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай (Первый раунд)
<li>  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
<li>  Каролина Плишкова /  Барбора Стрыцова (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Rogers Cup 2016